La maison de Clermont-Tonnerre est une famille française, connue depuis le . Plusieurs de ses membres se sont illustrés dans l'armée et la politique. Cette maison a possédé le duché de Clermont-Tonnerre. Ce nom fut attribué par Louis Isidore Duperrey à l'atoll de Reao en Polynésie française le .

Parmi les membres de la famille, on trouve :
 Claude Catherine de Clermont, (1543 - 1603), salonnière française.
 Annet de Clermont-Gessan,  maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
 François de Clermont-Tonnerre (1629-1701), évêque de Noyon, de l'Académie française
 Gaspard de Clermont-Tonnerre (1688-1781), maréchal de France
 Jules Charles Henri de Clermont-Tonnerre (1720-1794), duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant-général des armées du roi 
 Gaspard II de Clermont-Tonnerre, (1747 - 1794)
 Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre, (1749 - 1830), homme d'Église
 Gaspard Paulin de Clermont-Tonnerre, (1750-1842), duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant-général des armées du roi 
 Stanislas de Clermont-Tonnerre, (1757-1792), membre de l'Assemblée constituante
 Aynard de Clermont-Tonnerre, (1769 - 1837), militaire français
 Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre (1779-1865), ministre de la Marine puis de la Guerre sous la Restauration
 Élisabeth de Clermont-Tonnerre épouse de Clermont-Tonnerre, (1875 - 1954) femme de lettres et aventurière française. 
 François de Clermont-Tonnerre (homme politique), (1906 - 1979)

Personnalités contemporaines :
 Hermine de Clermont-Tonnerre (1966-2020), auteur et actrice.
 Adélaïde de Clermont-Tonnerre (née en 1976), journaliste et romancière, prix Maison de la Presse 2010.
 Antoine de Clermont-Tonnerre (né en 1941), producteur de cinéma français.
 Laure de Clermont-Tonnerre (née en 1983), actrice. (fille d'Antoine)

Patronyme français